Бо́йко Гали́на Никола́евна (4 июня 1936, Москва —  1 ноября 2006, Москва) — русский советский график и живописец, член Союза художников СССР. 
Соавтор и супруга Игоря Наумовича Шалито.

Биография 
Родилась в Москве. Окончила МГХПА им. Строганова и много лет работала в соавторстве с мужем — И. Н. Шалито, выпускником МАРХИ.

Скоропостижно скончалась 1 ноября 2006 года и похоронена на Новом Донском кладбище в Москве: колумбарий — 11, секция — 91, ниша — 1727 (нижний ряд).

Творчество 
Основные направления творчества — оформление книжных и журнальных изданий (историческая и фантастическая тематики). Многие работы выполнены в соавторстве с супругом — И. Н. Шалито, в том числе серии иллюстраций к известным книгам И. А. Ефремова — «Час Быка» и «Таис Афинская» .

Книги с иллюстрациями Бойко и Шалито 
 Николай Амосов — «Мысли и Сердце», 1964; «Раздумья о здоровье», 1977.
 Владимир Леви — «Охота за мыслью: Заметки психиатра» (1967, 1971).
 Иван Ефремов — «Час Быка», 1968; «Таис Афинская», 1972.
 Лев Успенский — «По закону буквы», 1979.

Примечания

Ссылки 
Веб-проекты, связанные с художницей
 Сообщество «Художники-иллюстраторы Г.Бойко и И.Шалито» «ВКонтакте»
Галереи на сайте «Нооген»
 Иллюстрации к роману «Лезвие бритвы» (1963)  на сайте «Нооген»
 Иллюстрации к роману «Час Быка» (1968) на сайте «Нооген»
 Иллюстрации к роману «Таис Афинская» (1972) на сайте «Нооген»
Галереи на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Иллюстрации к роману «Мысли и сердце» Н. Амосова (1969) на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Иллюстрации к роману «Человек-амфибия» А. Беляева (1985) на сайте «Лаборатория Фантастики»

Художники-иллюстраторы СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-фантасты России
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Умершие в Москве
Похороненные на Донском кладбище